Estação Universidad (SITVA) — estação do Metrô de Medellín, Colômbia
 Estação Universidad (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México, México
 Estação Universidad (Metrorrey) — estação do Metrorrey, sMéxico
 Estação Universidad (ATI) — estação do Trem Urbano de San Juan, Porto Rico

Universidad